Василий Васильевич Барановский () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 21 декабря  1919 году в селе Новокиевка, Каланчакский район, Херсонская область. В 1938 году окончил Симферопольский автодорожный техникум. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1996 годах — инженер-строитель транспортных путей на Дальнем Востоке. В 1941-1946 годах – в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, советско-японской войны. Служил в 113-й стрелковой бригаде и 97-й стрелковой бригаде, старший лейтенант технической службы. Награждён Орденом Славы III степени.

В 1946-1950 годах производитель работ, начальник строительства автострады Симферополь — Москва, начальник строительства Крымской астрофизической обсерватории АН СССР. 

В 1958 году окончил Высшую школу профсоюзного движения в Москве. Член КПСС.

В 1950-1956 годах - заведующий отделом труда и зарплаты ЦК профсоюза строителей СССР. В 1956-1959 годах – главный технолог и начальник отдела Главного управления по строительству в Москве. В 1959-1960 годах заведующий производственным отделом ЦК профсоюза строителей СССР. В 1960-1970 годах председатель Крымского областного совета профсоюзов. В 1970-1982 годах заместитель председателя Крымского облисполкома. С марта 1987 по июнь 1992 года председатель Крымского совета ветеранов войны, труда и военной службы.

Делегат XXIII съезда КПСС. 13 раз был избирался депутатом Крымского областного совета. Участвовал в разработке III раздела («Гражданское общество и государство») проекта Конституции Крымской АССР.

Избирался народным депутатом СССР в 1989-1991 годах. Почётный крымчанин (1999) 26 ноября 1999 года № 818-2/99. Умер в Симферополе 1 декабря 2004 года.

Награды 

 орден Славы III степени (25.09.1945)
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 орден Дружбы народов
 двумя орденами Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 орден «За заслуги» III степени (Украина)
 медали
 звание Почётный крымчанин (26.11.1999).

Примечания

Ссылки 
 В. В. Барановский на сайте crimea.gov.ru 

Делегаты XXIII съезда КПСС
Народные депутаты СССР
Почётные крымчане